Rumoi (subprefectuur), een Japanse subprefectuur op het eiland Hokkaido
Rumoi (stad), de hoofdplaats van de gelijknamige subprefectuur